Remscheider Straße steht für:

 Remscheider Straße (Remscheid), siehe Liste der Baudenkmäler in Remscheid
 Remscheider Straße (Wermelskirchen), siehe Liste der Baudenkmäler in Wermelskirchen
 Remscheider Straße (Wuppertal), siehe Liste der Baudenkmäler im Wuppertaler Wohnquartier Ronsdorf-Mitte/Nord